Сеис де Енеро има више значења:

 Сеис де Енеро (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сеис де Енеро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сеис де Енеро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сеис де Енеро (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сеис де Енеро, Ел Естабло (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сеис де Енеро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сеис де Енеро (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сеис де Енеро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сеис де Енеро (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сеис де Енеро (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис де Енеро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис де Енеро (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис де Енеро, Мигел Идалго Сегундо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис де Енеро (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сеис де Енеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику